TNT steht für:
 Trinitrotoluol, ein Sprengstoff
 Tunneling nanotubes, dünne Membrankanäle mit einem Durchmesser im Nanometerbereich bei Tierzellen
 TNT Express  (Thomas Nationwide Transport), ehemaliger niederländischer Kurier-Express-Paket-Dienstleister. Dazu gehörten:
 TNT Airways, ehemaliger Name der Fluggesellschaft ASL Airlines Belgium
 TNT Innight, ehemaliges niederländisches Logistikunternehmen; siehe TNT Express#TNT in Deutschland
 TNT N.V., ein niederländischer Versanddienstleister, heute PostNL
 TNT (Band) (Tell No Tales), norwegische Hardrock-Band
 Télévision numérique terrestre, französische Bezeichnung für DVB-T
 Turner Network Television, ein US-amerikanischer Fernsehsender
 TNT (Russland), russischer Fernsehsender
 TNT (Album), ein Album der Hip-Hop-Gruppe Dynamite Deluxe
 Tragflügel Neuer Technologie, siehe Dornier 228 #Tragflügel Neuer Technologie
 TNT Film, deutschsprachiger Pay-TV-Sender
 TNT Serie, deutschsprachiger Pay-TV-Sender
 Tamil Nadu Toilers Party, eine ehemalige politische Partei in Südindien
 Benelli TNT (Tornado Naked Tre), italienisches Motorrad von Benelli (Motorradhersteller)
 TNT Creek, Zufluss des Hills Creek (Oregon), Lane County (Oregon), Oregon
 Tan-Tan (Provinz) (ISO-3166-2:MA-Code), Provinz in Marokko
 Dade-Collier Training and Transition Airport (IATA-Code), Flughafen im Collier County, Florida
 TNT (Album), Album von Dynamite Deluxe

T.N.T. steht für:
 T.N.T. (Album), Album von AC/DC
 T.N.T. (Lied), Lied von AC/DC

tnt steht für:
 Tontemboan (ISO-639-3-Code), eine in Nordsulawesi gesprochene philippinische Sprache

Siehe auch:

Abkürzung